Niemcy:
 Pfaffenweiler – dzielnica Villingen-Schwenningen
 Pfaffenweiler – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Breisgau-Hochschwarzwald